Kaschkar ist Name von

Personen
 Aba von Kaschkar (6./7. Jh.), syrischer Politiker und Autor
 Abraham von Kaschkar (503–588), assyrischer Mönch
Weiteres
 Pik Kaschkar, Berg im Tian Shan